Orašje Planje peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Orašje Planje, un village situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Orašje Planje, un village situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie.

Voir aussi